Steelfactory — шестнадцатый студийный альбом группы U.D.O., выпущенный 31 августа 2018 года лейблом AFM Records. Это первый альбом с сыном Удо Диркшнайдера Свеном Диркшнайдером в качестве барабанщика группы. Первый сингл «Rising High» был доступен на стриминг-сервисах 15 июня 2018 года. На песню «One Heart One Soul» был выпущен видеоклип, а видео с лирикой — на «Make the Move». Steelfactory — последний альбом, в записи которого принимал участие басист Фитти Винхольд; в сентябре 2018 года он объявил об уходе из группы.

Об альбоме  
U.D.O. начали писать альбом в марте 2018 года после выступлений в Северной Америке. Музыка была сочинена всеми членами группами, в отличие от альбомов Steelhammer и Decadent, которые были в основном сочинены Удо и Фитти Винхольдом. Диркшнайдер говорит, что не было какой-то определенной поставленной цели в отношении того, какое звучание он хотел на альбоме. «Мы только начинаем работать над новым альбомом и видим, что выходит. Иногда это немного более агрессивно, иногда это немного более мелодично; иногда вы добавляете клавишные, без разницы. На этот раз, я думаю, на целом альбоме — это отличное сочетание песен. У нас есть очень быстрые песни, высокотемповые песни, среднетемповые песни, баллады, всё». Он говорит, что на альбом повлияли Accept.

Удо Диркшнайдер говорит, что на музыкальное направление Steelfactory оказали влияние гастроли, когда группа выступала под названием Dirkschneider с 2015 по 2018 год, во время которых она играла только песни Accept, «это определенно влияние, а также чувство, когда вы начинаете писать песни. Но у меня нет проблем с этим. [Смеется]»

Список композиций 
Все песни написаны Удо Диркшнайдером; вся музыка сочинена U.D.O., кроме отмеченных.

Участники записи 
 Удо Диркшнайдер — вокал
 Андрей Смирнов — гитара
 Фитти Винхольд — бас-гитара
 Свен Диркшнайдер — ударные

Производство
 Якоб Хансен — продюсер, запись (гитары), сведение
 Диего Верхаген — обложка, дизайн буклета
 Хольгер Тильбёргер — запись (бас-гитара, ударные)
 Штефан Кауфманн — запись (вокал)

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы U.D.O.
Альбомы AFM Records